«Мадонна Диоталеви» — картина итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля, написанная в 1504 году. Название происходит от имени первого владельца картины — Диоталеви ди Римини. На картине изображены Дева Мария с младенцем Иисусом на руках, благословляющая Иоанна Крестителя.

В картине ощутимо влияние учителя Рафаэля Перуджино. Долгое время она считалась работой Перуджино.

Примечания 

Мадонны Рафаэля
Картины из собраний Берлинской картинной галереи
Святое семейство в искусстве
Иоанн Креститель в живописи
Иисус Христос в живописи